«Самый сильный» — советский фильм-сказка.

Сюжет 
Фильм-притча по мотивам башкирских народных сказок о судьбе доброго молодца, первого богатыря — «Самого Сильного», который, однако, был хвастлив и бессердечен.

В ролях 
 Николай Мерзликин — Батыр
 Евгений Весник — халиф / визирь
 Татьяна Клюева — Гюльчек
 Владимир Довейко — Див
 Капитолина Ламочкина — бабка
 Павел Федосеев — дед
 Ирина Кмит — царевна
 Адольф Ильин — Мусабай
 Юрий Мельницкий — скороход
 Сергей Николаев — ветродуй
 Евгений Поликанин — слухач
 Аркадий Пышняк — стрелок
 Евгений Бугров — шут
 Константин Максимов — кузнец
 Даниил Нетребин — путник
 Владимир Дубровский — глашатай

В эпизодах:
 Валентин Макаров
 Зинаида Невоструева
 Сергей Никонов
 Виктор Саитов

Технические данные 
 Цветной
 Звуковой

Ссылки 
  Кадр из фильма «Самый сильный» (с сайта Клуб CrazyMama)

Фильмы СССР 1973 года
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы-сказки СССР